Giesler ou Giessler :
 Christian ("Speesy") Giesler (Allemagne, 1970 - ), bassiste allemand .
 Hermann Giesler (Siegen, 1898 - Düsseldorf, 1987), architecte allemand.
 Paul Giesler (Siegen, 1895 - Bischofswiesen, 1945), responsable politique nazi.

Références 

Patronyme allemand